Выборы Генерального секретаря ООН проходили в 2016 году в связи с истечением 31 декабря 2016 года второго срока полномочий Пан Ги Муна, занимавшего этот пост с 1 января 2007 года и переизбранного на второй срок, начавшийся 1 января 2012 года. 5 октября 2016 года на эту должность был избран Антониу Гутерриш.

Политический контекст 
Согласно статье 97 Устава ООН, «Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности». Таким образом, для избрания Генерального секретаря Совет Безопасности должен прийти к консенсусу, при этом любой из пяти постоянных членов Совета безопасности имеет право наложить вето на неприемлемую для него кандидатуру. В 1946 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о том, что «желательно, чтобы Совет безопасности предлагал на рассмотрение Генеральной Ассамблеи только одного кандидата, во избежание прений по этому вопросу в рамках Генеральной Ассамблеи».

Практика, сложившаяся за 70 лет деятельности ООН, заключается в том, что представители стран — пяти постоянных членов Совета Безопасности (Китая, Франции, СССР/России, Великобритании и США) не выдвигаются на пост Генерального секретаря, во избежание чрезмерной концентрации власти в рамках Организации Объединённых Наций. За всё время существования ООН пост Генерального секретаря никогда не занимали женщины, а также представители стран Восточной Европы. В 2016 году среди претендентов на пост Генерального секретаря был ряд женщин, в том числе представительниц Восточной Европы.

Некоторые эксперты высказывали предположение, что из-за напряжённости между Россией и западными постоянными членами Совбеза в связи с конфликтом на Украине шансы восточноевропейских кандидатов снижаются, и, соответственно, возрастали шансы быть избранными у представителей западных стран, включая латиноамериканские.

Кандидаты

Выбывшие кандидаты

Результаты опросов членов Совбеза 
С целью выработки консенсуса по кандидатуре генерального секретаря Совет Безопасности ООН провёл ряд закрытых опросов представителей стран, входящих в его состав. Первый опрос прошёл 21 июля 2016 года; представителей стран Совета Безопасности просили выразить своё отношение к каждой кандидатуре одним из трёх вариантов — «за», «против», «воздержался» (в таблице соответственно — «З», «П», «В»). Второй аналогичный опрос был проведён 5 августа 2016 года, третий — 29 августа 2016 года.

По сообщению газеты The Independent 30 августа 2016 года, несмотря на явное лидерство Гутерреша, против его кандидатуры выступает Россия, обладающая правом вето в ООН.

Четвёртый опрос был проведён 9 сентября 2016 года; предполагалось, что при его проведении бюллетени будут выделены цветом для отождествления бюллетеней представителей стран — постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, но позже введение выделенных цветом бюллетеней было отложено до шестого запланированного опроса. Пятый опрос прошёл 26 сентября 2016 года. Окончательные итоги выборов приведены в таблице.

См. также 
 Генеральный секретарь ООН

Примечания

Литература 
 Simon Chesterman, «The Secretary-General We Deserve?», Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol. 21, No. 4 (2015), pp. 505—513.

генеральный секретарь
2016 год в политике
ООН
Генеральная Ассамблея ООН